Париж-Ница 2011 е 69-ото издание на колоездачната обиколка Париж-Ница. То започва на 6 март и завършва на 13 март.

Отбори 
22 отбора са поканени на Париж-Ница през 2011 г. Те са:
 Ag2r-La Mondiale
 Astana
 BMC
 Bretagne-Schuller
 Cofidis
 Europcar
 Euskatel-Euskadi
 FDJ
 Garmin
 Lampre
 Leopard Trek
 Liquigas
 Omega-Lotto
 Quick-Step
 Rabobank
 HTC
 Katusha
 Movistar
 RadioShack
 SaxoBank-Sungard
 SKY
 Vacansoleil

Етапи

Етап 1 
6 март 2011 – Houdan до Houdan, (154.5 km)

Етап 1 Резултати

Генерално класиране след етап 1

Етап 2 
7 март 2011 – Montfort-l'Amaury дo Amilly, (198.5 km)
Етап 2 Резултати

Генерално класиране след етап 2

Етап 3 
8 март 2011 – Cosne-Cours-sur-Loire дo Nuits-Saint-Georges, (202.5 km)

Етап 4 
9 март 2011 – Crêches-sur-Saône дo Belleville, Rhône|Belleville, (191 km)

Етап 5 
10 март 2011 – Saint-Symphorien-sur-Coise дo Vernoux-en-Vivarai, (194 km)

Етап 6 
11 март 2011 – Rognes, Bouches-du-Rhône|Rognes дo Aix-en-Provence, (27 km), индивидуално бягане по часовник (ITT)

Етап 7 
12 март 2011 – Brignoles дo Biot, Alpes-Maritimes|Biot, (215.5 km)

Етап 8 
13 март 2011 – Nice дo Nice, (124 km)

Прогрес по фланелки 

Състезания по колоездене във Франция
Спорт в Париж
Спорт в Ница